Katun (Kroatië), een plaats.
Katun (Mirabilandia), een achtbaan in het Italiaanse attractiepark Mirabilandia.
Katun (periode), in de voor-Spaanse Mayakalender. Zie Lange telling.
Katoen (rivier), in Rusland.

Zie ook
Katoen (doorverwijspagina)